Michael Eberhard Prehn ist der Name folgender Personen:

* Michael Eberhard Prehn (der Ältere) (1717–1787), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Rostock
 Michael Eberhard Prehn (der Jüngere) (1747–1818), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Bürgermeister von Rostock